Questa voce raccoglie un approfondimento dell'edizione 1996-1997 della UEFA Champions League.

Tabellone

Quarti di finale

Andata

Ritorno

Semifinali

Andata

Ritorno

Finale

Voci correlate 
 Coppa Intercontinentale 1997
 Supercoppa UEFA 1997
 Coppa delle Coppe 1996-1997
 Coppa UEFA 1996-1997
 Coppa Intertoto UEFA 1996

Collegamenti esterni

Calcio nel 1996
Calcio nel 1997
Edizioni della UEFA Champions League